Амирово — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Амирово — деревня в Аскинском районе.
 Амирово — село в Буздякском районе.
 Амирово — деревня в Иглинском районе.
 Амирово — деревня в Стерлибашевском районе.

Московская область 
 Амирово — деревня в Раменском районе.

Татарстан 
 Амирово — село в Черемшанском районе.